Lísek bezeichnet in Tschechien

Lísek, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou
Lísek, Ortsteil von Postupice, Okres Benešov
Lísek (Berg), 759 m hoher Berg in der Böhmisch-Mährischen Höhe
Burg Lísek, Burgruine bei Bukov, Okres Žďár nad Sázavou